KSD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Karlstad, Karlstad (Svezia)
 ksd – codice ISO 639-3 della lingua kuanua